Pollard kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pollard (Alabama)
Pollard (Arkansas)
of naar personen:
Alfred William Pollard bibliograaf en Shakespearekenner